Hr. Ms. Van Galen (1928)
 Hr. Ms. Van Galen (1941)